Villa Kaulbach oder Kaulbach-Villa steht für folgende Bauwerke:

 Villa Kaulbach in Bad Soden, Hessen, siehe Königsteiner Straße 87
 Villa Kaulbach (Hannover), Niedersachsen, für Friedrich Kaulbach errichtet
 Kaulbach-Villa (München), Bayern, für Friedrich August von Kaulbach errichtet
 Kaulbach-Villa (Ohlstadt), Bayern, für Friedrich August von Kaulbach errichtet

Siehe auch:
 Bad Arolsen #Museum Bad Arolsen mit dem Kaulbachaus